Települések
 Abaszéplak
 Balatonszéplak
 Berettyószéplak
 Biharszéplak
 Fertőszéplak, Győr-Moson-Sopron megye
 Mikosszéplak, Vas megye
 Ószéplak
 Szamosszéplak
 Széplak falu Romániában, Kolozs megyében
 Széplak Bakostörék településrésze Szlovákiában
 Széplak Pozsony részévé vált középkori falu a vár szomszédságában
 Széplak, Verebély része
 Széplak, más néven Szentistván, Esztergom középkori elővárosa
 Széplakapáti
 Tátraszéplak
 Tenkeszéplak, település Romániában, a Partiumban, Bihar megyében

Kitalált település
 Széplak (Fairview), a Született feleségek című sorozat színhelye